Ханбиче́ Шихраги́мовна Хаме́това (; , Цлак, Хивский район, ДАССР) — народная поэтесса Дагестана (1999). Редактор детского журнала «Соколёнок» на лезгинском языке. Член Правления Союза писателей России и член Правления Международного сообщества писательских союзов.

Биография 
Родилась в 1938 году в селении Цлак Хивского района. Окончила Дагестанский государственный женский педагогический институт имени Г. Цадасы. Работала учительницей в школе родного села, методистом Института усовершенствования учителей республики, а также сотрудником НИИ школ имени А. Тахо-Годи.

C 1974 года — член Союза писателей СССР. В Союзе писателей Дагестана входила в секретариат и возглавляла секцию лезгинских писателей. В настоящее время является редактором детского журнала «Соколёнок» на лезгинском языке. Член Правления Союза писателей России и член Правления Международного сообщества писательских союзов.

Литературная деятельность 
В 1958 году в печати появились первые публикации Хаметовой. В 1964 году вышла в свет её первая книга стихов на лезгинском языке «Узоры дум». За годы творчества ею написаны десять сборников стихов и поэм на лезгинском языке. Произведения Ханбиче Хаметовой переведены на русский и другие языки.

Награды и премии 
 Орден Дружбы (4 июля 2000 года) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Народный поэт Республики Дагестан (1999).
 Заслуженный работник культуры Дагестанской АССР.
 Республиканская премия имени С. Стальского за книгу «Письмо к Ирен» (1985). 
 Общественной литературной премии имени Е. Эмина за поэтический сборник «Венки сонетов» (1988).

Библиография 
 на лезгинском языке
 «Искры волны» (Дагкнигоиздат, 1978);
 «Капля и камень» (Дагкнигоиздат, 1980);
 «Оранжевый звездопад» (Дагкнигоиздат, 1982);
 «Письма к Ирен» (Дагкнигоиздат, 1984);
 «Доверие» (Дагкнигоиздат, 1985);
 «Дорогой, дорогой» (Дагучпедгиз, 1987);
 «Белая песня» (Дагкнигоиздат, 1988);
 «Опора»;
 «Полнолуние»;
 «Избранное» (в двух томах);
 «Корона».

 на русском языке
 «Гордая волна»;
 «Колыбель»;
 «Хазранский родник»;
 «Монолог»;
 «Венки сонетов»;
 «Избранное» и др.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Стихи Ханбиче Хаметовой

Поэты Дагестана
Члены Международного сообщества писательских союзов
Лауреаты республиканской премии имени Сулеймана Стальского
Члены Союза писателей Дагестана
Заслуженные работники культуры Дагестанской АССР